Cachrys serpentinica är en flockblommig växtart som beskrevs av Rech.f., Aellen och Esfandiar Esfandiari. Cachrys serpentinica ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
serpentinica